Red Baron může mít následující významy:

 Manfred von Richthofen – stíhací eso první světové války
 Red Baron (hra) – počítačová hra z roku 1990
 Michael Schumacher – závodník formule 1